El término batalla de Cambrai puede hacer referencia a alguno de los siguientes enfrentamientos ocurridos en la ciudad francesa de Cambrai:

1917: Batalla del frente occidental de la Primera Guerra Mundial, donde se usaron por primera vez tanques de forma masiva, ver «Batalla de Cambrai (1917)».

1918: Batalla del frente occidental de la Primera Guerra Mundial, durante la última ofensiva aliada, ver «Batalla de Cambrai (1918)».